Attack — немецкая хэви-метал группа, основанная в Нордхорне в 1983 году Рики ван Хельденом, и который является единственным постоянным участником коллектива со дня основания.

История 
Всего через шесть месяцев после основания группы был записан дебютный альбом Danger in the Air. После этого последовал тур по Германии, а затем в 1985 году был выпущен второй LP Return of the Evil. После дальнейших туров и записи третьего альбома Beast Killer из-за проблем с менеджментом и звукозаписывающей компанией группа была вынуждена взять перерыв. В 1992 году, на собственном лейбле группы Island Records, выходит новый альбом Seven Years in the Past. Он принес группе долгосрочные контракты с Victor Entertainment и Virgin Music и привлек к группе дополнительное международное внимание. В 1997 году группа вернулась в студию, чтобы записать пластинку Deadlocked. В новый состав вошли барабанщик Фрэнк Ульрих (бывший участник Grave Digger и Living Death) и один из основателей группы Томас Сент-Джонсон. После записи Рики ван Хельден, который до этого момента был единственным постоянным членом группы, по неизвестным причинам на время ушел с музыкальной сцены. В конце 2011 года греческий лейбл Lighten the Underground выпустил лимитированную виниловую версию альбома 1995 года The Secret Place. В то же время CD-версия альбома была выпущена греческой компанией Steel Legacy. В том же году немецкая звукозаписывающая компания Mighty Monster Records выпустила сборник под названием Warriors of Time.

Музыкальный стиль 
Стилистически группу сложно классифицировать, поскольку им неоднократно удавалось объединить классические элементы таких композиторов как Эдвард Григ, Модест Мусоргский и Иоганн Себастьян Бах с прогрессивными элементами хэви-метала. Благодаря использованию виолончели, флейты, скрипки и подобных инструментов, группа отличалась от многих других современников, но при этом не упускала четкой структуры песен. Даже частая смена состава группы не изменила базовую концепцию. Лирика в основном включает сказочные, мистические темы средневековья, которые иногда снабжаются социально-критическими указаниями на современность.

Дискография

Студийные альбомы 
 Danger in the Air (1984)
 Return of the Evil (1985)
 Beastkiller (1986)
 Destinies of War (1989)
 Seven Years in the Past (1992)
 The Secret Place (1995)

Демо 
 Demo '84 (1984)
 Mouse in a Maze (1984)
 Demo '85 (1985)

Компиляции 
 Revitalize (1994)
 Warriors of Time (2011)

Участники

Гитаристы 
 Энди Каммер (1984)
 Хельге Энгельке (1984)
 Петер Гастманн (1984)
 Йорг Франц (1985)
 Энди Нивидок (1985)
 Петер Гётткер (1985)
 Герд Зосснирц (1985)
 Шредди Рёперт (1989)
 Йенс Петерсен (1992)
 Вальтер Мюллер
 Маттиас Хорншух

Барабанщики 
 Томас Эверманн (1985)
 Анатанисиос Цокас (1989,1995)
 Алекс Кольмейер
 Арчи Кёллер

Ссылки 
 Группа Attack на Encyclopaedia Metallum

Музыкальные коллективы 1980-х годов
Хеви-метал-группы Германии
Спид-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году